Berthe Baraduc (1889-1961) : romancière française
 Hippolyte Baraduc (1850-1909) : médecin et parapsychologue français
 Jeanne Baraduc (1879-1957) : peintre française
 Jeanne Baraduc (1883-1977) : femme de lettres française connue sous le nom de Jeanne Galzy